Краснодо́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Краснодонская улица — улица в Воронеже.
 Краснодонская улица — улица в Геленджике.
 Краснодонская улица — улица в Казани.
 Краснодонская улица — улица в Калининграде.
 Краснодонская улица — улица в Краснодаре.
 Краснодонская улица — улица в Липецке.
 Краснодонская улица — улица в Москве.
 В Ростове-на-Дону:
 1-я Краснодонская улица.
 2-я Краснодонская улица.
 Краснодонская улица — улица в городе Самаре.
 Краснодонская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Краснодонская улица — улица в Саранске.
 Краснодонская улица — улица в Сочи.
 Краснодонская улица — улица в Томске.
 Краснодонская улица — улица в Уфе
 В Чите:
 1-я Краснодонская улица.
 2-я Краснодонская улица.
 3-я Краснодонская улица.

Украина 
 Краснодонская улица — улица в Днепре.
 Краснодонская улица — улица в Киеве.
 Краснодонская улица — улица в городе Полтаве.
 Краснодонская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Краснодон (значения)
 Краснодонский

Объекты, названные в честь «Молодой гвардии»